Кристофоро ( ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

 Кристофоро, Себастьян (род. 1993) — уругвайский футболист, полузащитник испанского клуба «Севилья».

См. также 
 Кристофори
 Сан-Кристофоро